J. Herschel ist eine große Wallebene am nördlichen Rand des Mare Frigoris im Nordwesten der Mondvorderseite. Im Nordwesten liegt der wenig ausgeprägte Krater Anaximander und der auffällige Carpenter. Südlich der Wallebene liegen die kleinen Krater Horrebow und Robinson.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem britischen Astronomen Sir John Herschel offiziell benannt.

Siehe auch 
 Herschel (Marskrater)
 Herschel (Mimaskrater)
 Herschel (Mondkrater)
 C. Herschel (Mondkrater)

Weblinks 

 J. Herschel auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
John Herschel